

Toponymie 
Audenhove  est un nom de lieu notamment porté par :
Audenhove-Sainte-Marie  qui est une section de la ville belge de Zottegem située en Région flamande dans la province de Flandre-Orientale.
Audenhove-Saint-Géry  qui est une section de la ville belge de Zottegem située en Région flamande dans la province de Flandre-Orientale.